A Rinker Group é uma empresa australiana que produz materiais de construção.

Ligações externas
 Rinker Group website

Empresas da Austrália